Iankaikkinen  () — восьмой альбом финской хеви-металлической группы Kotiteollisuus, выпущенный в 2006 году. В альбом вошли два сингла, Arkunnaula и Tuonelan koivut. Первоначально в альбом планировалось также включить композицию «Kuolemajärvi» (позже она вошла в альбом Kummitusjuna). Кроме того, альбом содержит два видеоклипа, «Iankaikkinen» и «Kummitusjuna».

Список композиций 
 «Kivireki» (2:49)
 «Arkunnaula» (4:06)
 «Iankaikkinen» (4:13)
 «Kadonneet» (3:40)
 «Ukko Perkele» (5:35)
 «Tuonelan koivut» (5:11)
 «Kaksin käsin» (3:26)
 «Kummitusjuna» (4:21)
 «Pullon henki» (6:04)
 «Aamu» (5:02)
 «Unilaulu» (3:55)

Синглы

Arkunnaula 
 «Arkunnaula» (4:12)
 «Helvetinpyörä» (4:09)

Tuonelan koivut 
 «Tuonelan koivut» (4:38)
 «Viimeistä päivää» (5:18)

Участники записи

Группа 
 Йоуни Хюнюнен: вокал, гитара
 Йанне Хонгисто: бас
 Йари Синкконен: ударные

Приглашённые музыканты 
 Туомас Холопайнен: клавишные
 Микко Кармила
 Йанне Хюнюнен
 Миитри Аалтонен
 Йанне Маннонен

Альбомы 2006 года
Альбомы хеви-метала
Альбомы Финляндии
Альбомы на финском языке